Comitatul Yuma (conform originalului, Yuma County) este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Yuma, statul  (Formate AZ -- Categorie și format)
 Comitatul Yuma, statul  (Formate CO -- Categorie și format)

Referințe, note

Vezi și 

 Yuma (dezambiguizare)
 Yuma (nume)

Legături externe 

 Comitatul Yuma, Arizona - Imagini
 Comitatul Yuma, Colorado - Imagini

Dezambiguizare
Nume proprii